Home Sweet Home/Bittersweet Symphony () — песня американской рэп-рок группы Limp Bizkit. Была выпущена как единственный сингл со сборника-альбома Greatest Hitz. Песня представляет собой смесь двух песен  группы Mötley Crüe и Bitter Sweet Symphony группы The Verve. Она третья новая песня после «Why» и «Lean on Me», записанная во время производства Greatest Hitz. Сингл является последним у Limp Bizkit, который выпущен незадолго до их творческого перерыва, длящегося 3 года.

Список композиций 
 Home Sweet Home/Bittersweet Symphony — 3:52
 Head for the Barricade — 3:34
 The Priest — 4:52

Видеоклип 
Видеоклип (который входит в комплект как CD-ROM видео на сингле) представляет собой смесь всех предыдущих видео Limp Bizkit, берущих сцены из них, а также различные другие кадры, включая концерты и кадры закулисья. В начале видеоклипа показан вид из космоса, когда камера движется по земле, через спутник, и, наконец, приближается к городу Джексонвилл, штат Флорида, где затем показывается остальная часть отснятого материала.

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 2005 года
Песни Limp Bizkit
Рок-баллады